Речное () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Каракольского сельского округа. Код КАТО — 114863200.

География 
Село расположено в 30 км на юго-запад от районного центра города Есиль, в 10 км на северо-восток от центра сельского округа — села Караколь.

Население 
В 1989 году население села составляло 920 человек (из них русских 36%, украинцев 24%).

В 1999 году население села составляло 684 человека (333 мужчины и 351 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 284 человека (133 мужчины и 151 женщина).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)